Hôtel du Nord bzw. Hotel du Nord steht für: 

 Hotel du Nord (Berlin), eine in Alt-Berlin im 18./19. Jh. vorhandene Nobelherberge
 Hotel du Nord (Zürich), ein Hotel in Zürich
 Hôtel du Nord (Buch), ein Roman von Eugène Dabit
 Hôtel du Nord (Film), ein Film von Marcel Carné